Leti jezik može označavati:
Leti (timorski jezik), austronezijski jezik s otoka Leti u Molucima
Leti (mbam jezik), nigersko-kongoanski jezik iz Kameruna